I Turn to You puede referirse a dos canciones:

«I Turn to You», tercer sencillo del álbum homónimo de la cantante Christina Aguilera 

«I Turn to You», cuarta canción del álbum Northern star de la cantante y exmiembro de las Spice Girls, Melanie Chisholm.